Нородом:
 Нородом — одна из двух королевских династий Камбоджи.
 Нородом I (1834—1904) — король Камбоджи (1859—1904).
 Нородом Арун Расмей (род. 1955) — камбоджийская принцесса, политик и дипломат, дочь Нородома Сианука.
 Нородом Бопхадеви (1943—2019) — камбоджийская принцесса, дочь Нородома Сианука.
 Нородом Кантол (1920—1976) — камбоджийский политик, государственный деятель, премьер-министр Камбоджи (1962—1966).
 Нородом Монинеат Сианук (род. 1936) — камбоджийская государственная деятельница, королева-мать Камбоджи (с 2004 года).
 Нородом Нориндет (1906—1975) — камбоджийский принц, член королевского дома, дипломат.
 Нородом Пхуриссара (1919—1976) — камбоджийский принц и левый политик.
 Нородом Ранарит (1944—2021) — камбоджийский принц и политик, сын Нородома Сианука.
 Нородом Сианук (1922—2012) — Великий король и глава государства Камбоджи (1941—1955, 1960—1970 и 1993—2004).
 Нородом Сиамони (род. 1953) — король Камбоджи, сын Нородома Сианука.
 Нородом Сурамарит (1896—1960) — король Камбоджи (1955—1960), отец Нородома Сианука.